CBS News — новостной отдел американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают в себя , , программы  , «60 минут» и «48 часов», а также  . CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также курирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет круглосуточной цифровой новостной сетью .

Президентом и старшим исполнительным продюсером CBS News является , которая вступила в должность 1 марта 2019 года. Зирински, первая женщина-президент новостного отдела сети, была объявлена кандидатом на замену  6 января 2019 года. Объявление было сделано на фоне новостей о том, что Роудс уйдёт с поста президента CBS News «из-за падения рейтингов и последствий расследования обвинений в сексуальных домогательствах» против представителей CBS News и самого́ Роудса.

См. также 
 CBS

Примечания 

Лауреаты премии Пибоди
Си-би-эс